Frigia, en la mitología ática, era hija de Cécrope, de quien se creía que el país de Frigia derivaba su nombre.

Frigia es también un epíteto de Cibeles, como la diosa que fue adorada sobre todas las demás en Frigia, y como un sobrenombre de Atenea a causa del Paladio que fue traído de la Frigia helespóntica.

Frigia fue también un nombre personal femenino atestiguado en la antigua Atenas, desde c. 500 a. C.

Frigia es el nombre de la esposa de Espartaco en el ballet Espartaco de 1954 de Aram Jachaturián.

Referencias 

Mitología ática
Mitología griega de Asia Menor
Cibeles
Epítetos de Atenea